Personen
Isoroku Yamamoto (1884-1943), een Japanse admiraal uit WO II
Toshikatsu Yamamoto (1929-....), een Japanse anesthesist en acupuncturist
Naozumi Yamamoto (1932-2002), een Japanse componist en dirigent (niet te verwarren met Hiroyuki Yamamoto)
Yohji Yamamoto (1943-....), een Japanse modeontwerper
Hiro Yamamoto (1961-....), een Amerikaanse bassist met Japanse wortels
Hiroshi Yamamoto (1962-....), een Japanse boogschutter
Hiroyuki Yamamoto (1967-....), een Japanse componist (niet te verwarren met Naozumi Yamamoto)
Naofumi Yamamoto (1977-....), een Japanse bokser en professioneel worstelaar
Sakon Yamamoto (1982-....), een Japanse autocoureur
Kansai Yamamoto (1944-2020), een Japanse modeontwerper
Andere betekenissen
Yamamoto (gemeente), een gemeente in Japan
Yamamoto (district), een district in Japan

Japanse achternaam